Анджей Зарыцкий (; род. , ) — польский .

Приобрёл наибольшую известность как автор песен в жанре, который в Польше называется «спетая поэзия» () и подразумевает решающую роль стихотворного текста и подчёркнуто скромное, камерное музыкальное сопровождение. Зарыцкий сочиняет песни на стихи выдающихся польских поэтов XX века: Кшиштофа Камиля Бачинского, Юзефа Барана, Эвы Липской и др.; эти песни исполнялись в разное время разными польскими певцами, из которых наибольшей известностью пользуется Эва Демарчик.

Зарыцкий также писал музыку для театра и кино. Был музыкальным руководителем Театра кукол «Гротеск» в Кракове (1985—1997) и драматического Театра им. Яна Кохановскего в Ополе (1992—1997). Среди значительных фильмов с его музыкой — «Провинциальные актёры» Агнешки Холланд (1978).

Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века